Daixi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daixi (ort), Fujian, 
 Daixi (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar